Шесури има више значења:

 Шесури (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Шесури (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији